Ors steht für:

 Ors – Gemeinde in Frankreich
 Ors – okzitanischer Name der italienischen Gemeinde Oulx in der Provinz Turin

Ors ist der Familienname folgender Personen:

 Eugeni d’Ors (1882–1954), spanischer Schriftsteller
 Joaquim Rubió i Ors (1818–1899), katalanischer Lyriker und Dramatiker
 Vicente Inglada Ors (1879–1949), spanischer Geograph und Seismologe

ORS steht als Abkürzung für:

 The Ocean Rowing Society International (ORS Int. oder ORSI) – die 1983 in Kalifornien gegründete Organisation dokumentiert Fahrten des Ozeanruderns
 Old-Red-Sandstein – eine Gesteinsformation
 , siehe Eigengeruchswahn
  – eine Trinklösung, siehe WHO-Trinklösung
 Organization Studies – eine Fachzeitschrift
 IATA-Code für Orpheus Is. Resort Waterport in Orpheus (Queensland), Queensland
 ORS Service – Organisation für Regie und Spezialaufträge (ORS) ein Schweizer Flüchtlingsbetreuungsunternehmen (AG in der Schweiz, GmbH in Österreich)
 Österreichische Rundfunksender GmbH – ein Sendeanlagenbetreiber und Rundfunk-Dienstleister
 Ovarian-Remnant-Syndrom – ein Krankheitsbild in der Gynäkologie
  – eine Serie US-amerikanischer Aufklärungssatelliten, siehe ORS 1 und ORS-5

O.R.S. steht für:

 Orlando Riva Sound – deutsche Disco-Band

ors steht für:

 Orang Seletar (Sprache) (auch: Slitar; ISO-639-3-Code) – malaiische Sprache einer Volksgruppe der Orang Laut

Siehe auch:

 Orrs

Abkürzung